Hrvatska:
 Kruševo (Brestovac), naselje u općini Brestovac
 Kruševo (Obrovac), gradsko naselje Obrovca
 Kruševo (Primošten), gradsko naselje Primoštena

BiH:
 Kruševo na Pivi (Donje Kruševo), naselje u općini Foči, pripojeno Vučevu
 Kruševo (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Kruševo (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar
 Kruševo (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Kruševo (Stolac, BiH), naselje u općini Stolac
 Donje Kruševo kod Sarajeva
 Gornje Kruševo kod Sarajeva

Makedonija:
 Kruševo (Makedonija), grad u Makedoniji

Crna Gora:
 Kruševo (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje pripojeno Ravnoj Rijeci
 Kruševo (Plav, Crna Gora), naselje u općini Plav
 Kruševo (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Kosovo:
 Malo Kruševo, prije pod imenom Kruševo
 Veliko Kruševo, prije pod imenom Kruševo